Omoighe ist der Familienname folgender Personen:

 Ehinabo Omoighe (* 1994), österreichisch-nigerianischer Fußballspieler
 Mike Omoighe (* 1958), nigerianischer Maler, Kurator und Kunstkritiker